Cantábria — comunidade autónoma do norte de Espanha cujo gentílico é cântabro ou cantábrico
Dialeto cântabro — variedade da língua castelhana ou do asturo-leonês
Cântabros — conjunto de povos da Antiguidade que vivia no que é hoje a Cantábria e áreas vizinhas